Ménilmontant peut désigner, à Paris : 
 le quartier de Ménilmontant ;
 la rue de Ménilmontant ;
 la place de Ménilmontant ;
 le boulevard de Ménilmontant ;
 la station de métro Ménilmontant, sur la ligne 2 du métro de Paris ;
 la porte de Ménilmontant ;
 le théâtre de Ménilmontant.

Le lieu a donné le titre de « Ménilmontant » à :
 deux films :

 Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff, sorti en 1926 ;
 Ménilmontant de René Guissart,  sorti en 1936.
 Une chanson de Charles Trenet datée de 1938.
 Ménilmontant